A szerencse forgandó (1990), Barbet Schroeder filmje
A szerencse forgandó (2015), Anna Boden és Ryan Fleck filmje